Коврига — «великий шматок» (найчастіше про хліб)

 Коврига Віра Наумівна (1914) — депутат Верховної Ради УРСР першого скликання.
 Коврига Сергій Володимирович (1962—2014) — український військовик, підполковник.

 Коврига — село, Шадрінський район, Курганська область, Росія

Примітки